Rafael Nadal era o atual campeão, porém, por conta de uma lesão no punho direito, não participou desta edição do torneio.

Esta edição entrou para a história por ter tido a primeira final de Grand Slam, sem Federer, Djokovic e Nadal, desde o Australian Open de 2005, quando Lleyton Hewitt e Marat Safin disputaram o título. Além disso, foi o primeiro Grand Slam a contar com um tenista masculino asiático na final.

Cabeças de chave

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

S
US Open - Simples masculino